CEET ou Ceet peut désigner :

 Centre d'études de l'emploi et du travail, en France ;
 Communauté d'énergie électrique du Togo, membre du système d'échanges d’énergie électrique ouest africain.
 Casa Editorial El Tiempo, groupe de média propriétaire et éditeur du journal El Tiempo, en Colombie.
 Ceet Fouad, peintre graffeur français, également connu comme DJ CEET.